Дональд I:* Дональд I (ум. 862) — король пиктов и Альбы.
 Дональд I (ум. 908/916) — король Стратклайда.